Borda peut faire référence à :
 la Tour de Borda, un monument en ruine à Dax
 une borda est le nom donné en Occitanie, en particulier en Gascogne, aux fermes recouvertes traditionnellement d'un bardage.
 Borda, un cratère lunaire,
 la méthode Borda est un système de vote pondéré formalisée en 1770 par Jean-Charles de Borda.
 l'équation de Borda–Carnot quantifie les pertes de charges dans les écoulements.
 Borda (A 792), un bâtiment hydrographique de la marine française.

Patronyme 

 Itxaro Borda (1959- ), une écrivaine de langue basque.
 Jean-Charles de Borda (1733-1799), un mathématicien, physicien, politologue et marin français. Plusieurs navires-écoles successifs de l'École d'application de la Marine, ancêtre de l'École navale ont porté son nom :
 le Borda II ex-Commerce-de-Paris (1840-1864)
 le Borda III ou Valmy (1864-1890)
 L'Intrépide (1864-1913), rebaptisé Borda en 1890
 le Borda V ou Duguay-Trouin (1900), anciennement Saïgon
Arturo Borda Gozálvez Calixto (1883-1953), un artiste-peintre bolivien
Homonymie de patronyme